Föge oder Foege ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Jepsen-Föge (* 1944), deutscher Journalist
 Heinrich Föge (?–?), deutscher Ingenieur, Anfang des 20. Jahrhunderts in Hannover Pionier von Verbrennungs-Wärmefang-Vorrichtungen
 Hermann Föge (1878–1963), deutscher Jurist und Politiker (DDP, DStP, später FDP)
 Luis Foege (* 2001), deutscher Handballspieler
 William Foege (* 1936), US-amerikanischer Epidemiologe

Siehe auch:
 Vöge
 Voege